Louis Blériot - een Frans luchtvaartpionier
Blériot Aéronautique - vliegtuigmerk van Louis Blériot
 Blériot (motorfiets) - een Frans motorfietsmerk
 Blériot (automerk) - een Frans motorfietsmerk